Enrico Bonessa (1891-1983) – generale e ingegnere italiano
 Nicolò Bonessa (1897-1941) – militare italiano